Nocturno Culto (Ноктурно Культо), настоящее имя Тед Арвид Шеллум (; родился 4 марта 1972 года) — норвежский музыкант, наиболее известный как вокалист, гитарист и басист блэк-метал-группы Darkthrone.

Биография 
Ноктюрно Культо является участником Darkthrone с 1988 года. Помимо основного музыкального коллектива он принимал участие в создании альбомов Nemesis Divina группы Satyricon и On Frostbitten Path Beneath группы Vidsyn. В 2009 году он присоединился к проекту Sarke в роли вокалиста. Кроме того, он выпустил документальный фильм The Misanthrope, посвящённый музыке и жизни в Норвегии. В 2013 году вышел альбом Receive его сольного проекта Gift of Gods.

Шеллум живёт с женой и двумя детьми в деревне Вингелен (), там же он работает школьным учителем.

Дискография 
Ниже перечислены основные альбомы, в создании которых принял участие Ноктурно Культо. Если не указано иное, альбомы записаны в составе Darkthrone.
 1988 — A New Dimension
 1989 — Thulcandra
 1989 — Cromlech
 1990 — Soulside Journey
 1992 — A Blaze in the Northern Sky
 1993 — Under a Funeral Moon
 1994 — Transilvanian Hunger
 1995 — Panzerfaust
1996 — Total Death
 1996 — Nemesis Divina (Satyricon, гитара)
 1997 — Goatlord
 1999 — Ravishing Grimness
 2001 — Plaguewielder
 2003 — Hate Them
 2004 — Sardonic Wrath
 2004 — On Frostbitten Path Beneath (Vidsyn, гостевой вокал)
 2006 — The Cult Is Alive
 2007 — F.O.A.D.
 2008 — Dark Thrones and Black Flags
 2009 — Vorunah (Sarke, вокал)
 2010 — Circle the Wagons
 2011 — Oldarhian (Sarke, вокал)
 2013 — The Underground Resistance
 2013 — Aruagint (Sarke, вокал)
 2013 — Receive (Gift of Gods, вокал и все инструменты)
 2016 — Arctic Thunder
2016 — Hudbreiderens Revir (Mork, гостевой вокал)
 2017 — Viige Urh (Sarke, вокал)
2017 — My Night a Crafty Witch (Necrohell, гостевой вокал)
 2019 — Old Star
2019 — Gastwerso (Sarke, вокал)
2021 — Svartmalt (Mork, гостевой вокал)
2021 — Eternal Hails......
2021 — Allsighr (Sarke, вокал)
2022 — Astral Fortress

Фильмография 
 2007 — The Misanthrope (документальный)

Примечания

Ссылки 
 Nocturno Culto на сайте Encyclopaedia Metallum
 Interview with Nocturno Culto in Norwegian and English
 
 

Музыканты блэк-метала
Darkthrone
Мультиинструменталисты Норвегии